Les lacs de Finlande sont au nombre de  de plus de 0,05 hectare dont  de plus d'un hectare. La grande majorité d'entre eux se situe dans la partie centrale et orientale du pays, connue sous le nom de Région des lacs.

Origine 

Les lacs de Finlande sont très souvent reliés entre eux par de nombreux cours d'eau et forment ainsi un réseau lacustre et fluvial très complexe. La grande majorité de ces lacs a une origine glaciaire. En effet, lors des différentes glaciations, des calottes glaciaires ont recouvert l'Europe du Nord dont la Finlande. Ces glaces, par des phénomènes d'érosion glaciaire, ont mis à nu et raboté le craton granitique de Fennoscandie. La dernière calotte glaciaire, installée lors de la glaciation de Würm terminée il y a environ , a déposé lors de son retrait des reliefs glaciaires comme des moraines dont celles de Salpausselkä et Suomenselkä, deux moraines terminales situées dans le Sud du pays et orientées d'est en ouest.

Ces moraines entravent la plupart du temps les nombreux cours d'eau de Finlande, ne laissant que quelques brèches qu'ils empruntent pour atteindre la mer. Cet aspect combiné au relief peu élevé et peu marqué du pays entraîne la formation de lacs en amont de ces barrages naturels. D'autres lacs sont en revanche nés d'un impact météoritique (comme le lac Lappajärvi) ou sont le résultat d'un barrage artificiel (comme les lacs Lokka ou Porttipahta). Ces lacs, aux contours très découpés, possèdent également de très nombreuses îles, parfois jusqu'à plusieurs milliers dans les plus grands lacs, formées par le socle granitique érodé, par des reliefs glaciaires (eskers notamment) et par les restes des anciennes chaînes de montagne appelés tunturis.

Principaux lacs 
La liste suivante regroupe les 100 plus grands lacs de Finlande.

Îles lacustres

Lacs régionaux

Annexes

Articles connexes 
 Région des lacs de Finlande
 Géographie de la Finlande

Lien externe

Source 
  Classement des 94 lacs finlandais de plus de 40 km² Ministère de l’environnement

Références

Notes 

Lacs